

Lokalizacje

Niemcy 
 Eil – dzielnica Kolonii

Szkocja 
 Loch Eil – jezioro

Osoby 
 Heinz Eil – niemiecki reporter sportowy

Zobacz też 
 Ail
 Eyl